Aleksandr Gerasimov (kunstschilder) (1881-1963), Russisch kunstschilder
 Aleksandr Gerasimov (ijshockeyer) (1959-2020), Russisch ijshockeyer
 Aleksandr Gerasimov (volleyballer) (1975), Russisch volleyballer